«Пропавший регбист», в некоторых переводах – «Пропавший трёхчетвертной» (англ. The Adventure of the Missing Three-Quarter) — один из рассказов английского писателя Артура Конан Дойля о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. Входит в сборник рассказов «Возвращение Шерлока Холмса», опубликованный в 1905 году и состоящий из 13 рассказов, написанных в 1903—1904 годы.

Сюжет 
К Шерлоку Холмсу по рекомендации инспектора Стенли Хопкинса обращается мистер Сирил Овертон, капитан регбийной команды  из Кембриджа. Пропал некий Годфри Стонтон, лучший регбист команды. Накануне вечером, получив от какого-то седобородого мужчины записку, страшно взволновавшую его, Стонтон скрылся вместе с бородачом в неизвестном направлении.

Начав расследование с осмотра гостиницы, где находился Стонтон перед своим исчезновением, Холмс выяснил, что перед визитом неизвестного Стонтон получил телеграмму и тут же отправил ответ, последними словами которого были: «Помогите нам, ради всего святого». В ходе осмотра номера, где жил Стонтон, в него внезапно входит лорд Маунт-Джеймс, дядя Стонтона. Его вызвал телеграммой Сирил Овертон в надежде, что он оплатит услуги Шерлока Холмса. Но дядя, будучи скрягой, отказался платить.

На почте Холмс выясняет, что Стонтон отправил телеграмму некоему доктору Лесли Армстронгу, но все попытки Холмса расспросить доктора о месторасположении пропавшего Стонтона оказываются тщетны. Армстронг считает, что сыщика для поиска нанял лорд Маунт-Джеймс, и поэтому он в грубейшей форме отказывается от общения с Холмсом. Тогда Холмс пытается выследить доктора во время его поездок, справедливо полагая, что Армстронг ездит на встречу со Стонтоном, но усилия Холмса также оказываются тщетны. Наконец, Холмс делает блестящий ход: он незаметно обливает колесо кареты доктора пахучим анисовым маслом, а потом с помощью собаки-ищейки находит дом, в который ездит доктор Армстронг. Попав вовнутрь дома, Холмс и Ватсон обнаруживают там труп умершей молодой женщины и безутешного Стонтона рядом. Вошедший следом доктор Армстронг выслушивает заверения Холмса относительно сохранения с его стороны конфиденциальности данного дела, и всё объясняет.

Оказывается, Годфри Стонтон год назад женился на простой девушке, дочери своей квартирной хозяйки. Из опасения, что лорд Маунт-Джеймс, узнав о неравном браке племянника, лишит его наследства, Стонтон виделся с женой тайно, при содействии доктора Армстронга. Вскоре девушка серьёзно заболела чахоткой, и доктор Армстронг вызвал Стонтона телеграммой. Увы, спасти жену Стонтона не удалось.

Интересные факты 
 Рассказ «Пропавший регбист» входит в ограниченный список рассказов (например, таких как «Скандал в Богемии», «Знатный холостяк», «Человек с рассеченной губой») о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в которых отсутствует криминальная подоплёка.

Примечания

Ссылки 
 "The Adventure of the Missing Three-Quarter," Collier's Greatest Sports Stories. Edited by Tom Meany. New York: A.S. Barnes and Co., [1955]. p. 20-39. 
 The Missing Three-Quarter. Van Nuys, Calif.: Collected Editions in Miniature [Barbara J. Raheb], 1979. 63 p. 15/16 x 5/8 in. (The Chronicles of Sherlock Holmes, Book No. 137) 
 "The Adventure of the Missing Three-Quarter," Illustrated by Frederic Dorr Steele. Collier's, 34, No. 6 (November 26, 1904), 15, 18, 27-30. (The Return of Sherlock Holmes, No. 11) 
 "The Adventure of the Missing Three-Quarter," The Boston Sunday Post/Masterpieces of Sherlock Holmes, No. 6 (June 18, 1911). 15 p. illus. 
 "The Adventure of the Missing Three-Quarter," [Illustrated by Sidney Paget.] The Strand Magazine, 28, No. 164 (August 1904), 122-135. (The Return of Sherlock Holmes, 11) 

Возвращение Шерлока Холмса
Рассказы 1904 года